Костёл Преображения Господня (Аукштадварис)
 Костёл Преображения Господня (Варшава)